O Credo de Atanásio (Quicumque vult), subscrito pelas maiores confissões do cristianismo (Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa e alguns protestantes históricos), é geralmente atribuído a Santo Atanásio, bispo de Alexandria (), mas estudiosos do assunto conferem a ele data posterior (). Sua forma final teria sido alcançada apenas no . O texto grego mais antigo deste credo provém de um sermão de Cesário de Arles, no início do .

O credo de Atanásio, com quarenta artigos, é um tanto longo para um credo, mas é considerado por Archibald A. Hogde “um majestoso e único monumento da fé imutável de toda a igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da Trindade de pessoas em um só Deus e da dualidade de naturezas de um único Cristo.”

Apesar da data ser incerta, este credo foi elaborado para combater o arianismo e reafirmar a doutrina cristã tradicional da Trindade.

Letra

Ver também 
 Credo dos Apóstolos

Ligações externas 

 
 
 
 

Igreja Antiga
Termos cristãos
Textos religiosos
Catolicismo
Igreja Anglicana
Igreja Católica